Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres D et C.

Codes 
 0xDC, capitale U tréma « Ü » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles et abréviations 
 DC: débit cardiaque
 DC: décès
 DC, District of Columbia, où se situe Washington, la capitale des États-Unis
 D.C., Distrito Capital, où se situe Bogota, la capitale de la Colombie
 D.C., Distrito Capital, où se situe Caracas, la capitale du Venezuela
 DC, Dreamcast, console de jeux
 DC. est l'abréviation officielle du botaniste Augustin Pyrame de Candolle
 DC, direct current, soit « courant continu », en anglais
 DC, distribution complémentaire en linguistique
 DC, Démocratie chrétienne, ancien parti politique italien
 DC, Démocratie citoyenne, un parti politique sénégalais
 DC, Centre démocratique, un parti politique croate (en croate : Demokratski centar)
 DC, Disque compact, support matériel numérisé. CD est l'abréviation anglophone.
 D.C., Da Capo
 DC (Drift Challenge)
 DC Comics, l'une des principales maisons d’édition américaines de comics
 DC Shoes, marque de chaussures de skateboard
 DC, Dichroïsme circulaire en physique chimie
 DC est l'abréviation de Deathcry, personnage de Marvel Comics
 DC Détective Conan manga de Gōshō Aoyama
 en téléphonie, numérotation en mode DéCimal (mode Pulse en anglais). DC s'oppose à FV,
 DC, Directeur de création en agence de graphisme ou de publicité.
 DC, Doctrine chrétienne, est le sigle de la congrégation religieuse des Sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy. 
 DC, Droit constitutionnel, matière de Droit public.

DC en informatique 
 Dublin Core, un schéma de métadonnées pour décrire des ressources numériques
 Direct Connect, un protocole de partage de fichiers en pair à pair (et un client utilisant ce protocole)
 Domain Component dans un annuaire (voir LDAP) 
 Domain Controller, chez Microsoft, voir  Domain controller
 Dotclear, un moteur français de blog
 dc, desk calculator, une commande Unix permettant de faire des calculs avec une précision arbitraire

Autres sens 
 D.C., série télévisée américaine.
 DC, en hexadécimal, représente le nombre 220 en décimal
 DC, en chiffres romains, représente le nombre 600
 DC, avions du constructeur américain Douglas : DC-3, DC-10, etc.

Abréviation
Code